Суза́ново — село в Новосергиевском районе Оренбургской области России. Входит в Хуторской сельсовет.

География 
Село расположено примерно в 140 км (по шоссе) от Оренбурга, в 3 км от берега реки Кувай. 

Высота центра села над уровнем моря — 169 м.

В Сузаново насчитывается 6 улиц.

История 
Основано в 1911 году немецкими колонистами-меннонитами, как хутор Сусаново. Основатель — Иоганн Петерс из колонии Деевка (хутор назван в память его жены Сусанны) в Покровской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии.

Население 

В 1917 году было 40 жителей, в 1926 году — 33 человека.

Национальный состав 
Изначально проживали немцы.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 74 % из 738 чел., из них 358 мужчин, 380 женщин.

Инфраструктура 
На территории села действуют:
 местная религиозная организация «ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ»
 среднее образовательное учреждение МОБУ"Сузановская СОШ"
 сельский клуб и библиотека, ФАП, несколько фермерских хозяйств.

Транспорт 
Просёлочная дорога.

Примечания 

Населённые пункты Новосергиевского района